Коробочкин — фамилия; имеет женскую форму Коробочкина.
 Коробочкин, Алексей Петрович (1903—?) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.
 Коробочкин, Борис Львович (1915—?) — советский учёный, специалист в области гидроприводов и гидроавтоматики станков, лауреат Ленинской премии.
 Коробочкин, Иосиф Юльевич (1923—2016) — советский металлург, лауреат Государственной премии СССР.
 См. также 
 Коробочкино